Канал связи () — система технических средств и среда распространения сигналов для односторонней передачи данных (информации) от отправителя (источника) к получателю (приёмнику).
В случае использования проводной линии связи, средой распространения сигнала может являться оптическое волокно или витая пара.
Канал связи является составной частью канала передачи данных.

Характеристики 
Используют следующие характеристики канала:
 Эффективно передаваемая полоса частот ;
 Динамический диапазон ;
 Волновое сопротивление;
 Пропускная способность;
 Помехозащищённость ;
 Объём .

Помехоустойчивость 
Помехозащищённость . Где  — минимальное отношение сигнал/шум;

См. также: Теория потенциальной помехоустойчивости

Объём канала 
Объём канала  определяется по формуле: ,

где  — время, в течение которого канал занят передаваемым сигналом;

Для передачи сигнала по каналу без искажений объём канала  должен быть больше либо равен объёму сигнала , то есть . Простейший случай вписывания объёма сигнала в объём канала — это достижение выполнения неравенств , > и . Тем не менее,  может выполняться и в других случаях, что даёт возможность добиться требуемых характеристик канала изменением других параметров. Например, с уменьшением диапазона частот можно увеличить полосу пропускания.

Классификация 
Существует множество видов каналов связи, среди которых наиболее часто выделяют каналы проводной связи (воздушные, кабельные, световодные и др.) и каналы радиосвязи (тропосферные, спутниковые и др.). Такие каналы в свою очередь принято классифицировать на основе характеристик входного и выходного сигналов, а также по изменению характеристик сигналов в зависимости от таких явлений, происходящих в канале, как замирания и затухание сигналов.

По типу среды распространения каналы связи делятся на проводные, акустические, оптические, инфракрасные и радиоканалы.

Каналы связи также классифицируют на
 непрерывные (на входе и выходе канала — непрерывные сигналы),
 дискретные или цифровые (на входе и выходе канала — дискретные сигналы),
 непрерывно-дискретные (на входе канала — непрерывные сигналы, а на выходе — дискретные сигналы),
 дискретно-непрерывные (на входе канала — дискретные сигналы, а на выходе — непрерывные сигналы).

Каналы могут быть линейными и нелинейными, временными и пространственно-временными. Возможна классификация каналов связи по диапазону частот.

Модели канала связи 
Канал связи описывается математической моделью, задание которой сводится к определению математических моделей выходного и входного  и , а также установлению связи между ними, характеризующейся оператором , то есть

 .

По типу замирания сигнала модели канала связи делятся на гауссовские, релеевские, райссовские и с замираниями, моделируемые с помощью распределения Накагами.

Модели непрерывных каналов 
Модели непрерывных каналов можно классифицировать на модель канала с аддитивным гауссовским шумом, модель канала с неопределенной фазой сигнала и аддитивным шумом и модель канала с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом.

Модель идеального канала 
Модель идеального канала используется тогда, когда можно пренебречь наличием помех. При использовании этой модели выходной сигнал  является детерминированным, то есть

 

где γ — константа, определяющая коэффициент передачи, τ — постоянная задержка.

Модель канала с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом 
Модель канала с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом отличается от модели идеального канала тем, что  является случайной величиной. Например, если входной сигнал  является узкополосным, то сигнал  на выходе канала с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом определяется следующим образом:

 ,

где учтено, что входной сигнал  может быть представлен в виде:

 ,

где  — преобразование Гильберта,  — случайная фаза, распределение которой считается обычно равномерным на интервале [0, 2 pi]

Модель канала с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом 
Модель канала с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом учитывает появление рассеяния сигнала во времени из-за нелинейности фазо-частотной характеристики канала и ограниченности его полосы пропускания, то есть например, при передаче дискретных сообщений через канал на значение выходного сигнала будут влиять отклики канала не только на переданный символ, но и на более ранние или более поздние символы. В радиоканалах на возникновение межсимвольной интерференции влияет многолучёвое распространение радиоволн.

Модели дискретных каналов связи 
Для задания модели дискретного канала необходимо определить множество входных и выходных кодовых символов, а также множество условных вероятностей выходных символов при заданных входных.

Модели дискретно-непрерывных каналов связи 
Также существуют модели дискретно-непрерывных каналов связи

См. также 
 Основной цифровой канал
 Двоичный симметричный канал
 Широковещательный канал
 Скрытый канал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Передача и кодирование информации
 

Передача данных